Compte (càlcul), càlcul o algorisme.
 Compte llarg, calendari vigesimal mesoamericà no repetitiu.
 Compte bancari, en finances.
 Compte (comptabilitat), en comptabilitat.
 Compte de Pèrdues i Guanys, document comptable.
 Compte d'usuari, permet a un usuari autenticar-se amb un sistema informàtic.